Dhabih (ذبيح, "sacrificio" o "matanza") puede referirse a:
 Dhabih, matarife musulmán;
Dhabihah, ritual musulmán de sacrificio animal;
La denominación musulmana del sacrificio de Isaac
La estrella Dabih ("la estrella de la suerte del matarife")